Ро́бин Грей (; ) — шотландский, а затем ирландский кёрлингист.

Начал играть в кёрлинг в Шотландии, где родился и вырос, выступал за Шотландию на юниорском чемпионате мира и чемпионате Европы, в 2003 переехал в Ирландию, принял ирландское гражданство и с несколькими также бывшими шотландскими кёрлингистами выступает за Ирландию на чемпионатах Европы и мира. Трижды , чемпион Шотландии среди юниоров.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (1990, 1991, 1992), серебро (1994).
 : бронза ().
 : золото (1982).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Кёрлингисты Ирландии